Les mots pacificus, pacifica et pacificum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « pacificateur ». Ils sont réemployés en latin contemporain avec le sens de « relatif à l'océan Pacifique ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots pacificus, pacifica et pacificum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces ou sous-espèces animales ou végétales originaires de l'océan Pacifique ou d'une côte bordant cet océan. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : pacificus, pacifica, pacificum.
 En informatique, Pacifica/AMD-V est une technologie de virtualisation matérielle similaire au VT-x, intégrée aux derniers processeurs d'AMD.

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 en italien, le mot pacifica est un adjectif féminin signifiant « pacifique ».
 en espagnol et en portugais, le mot pacífica est un adjectif féminin signifiant « pacifique ».

Culture et société

Entreprises et produits 
 Pacifica est la compagnie d'assurances dommages du groupe Crédit agricole, filiale depuis 2009 de Crédit agricole assurances.
 Chrysler Pacifica un nom donné par le constructeur automobile américain Chrysler à trois modèles : un concept car sorti en 1999, un crossover lancé en 2004 et un monospace commercialisé en 2016.
 Yamaha Pacifica est une série de guitares électriques fabriquées par Yamaha.

Monuments 
 Pacifica était une statue créée par Ralph Stackpole à l'occasion de  l'exposition internationale du Golden Gate à San Francisco.
 Bahia Pacifica est un gratte-ciel de logements haut de , construit à Panama en 2007.
 La Casa Pacifica est une demeure située à San Clemente (Californie, États-Unis), célèbre pour avoir été la demeure du président américain Richard Nixon et de son épouse Pat.

Marine 
 Le Costa Pacifica est un navire de croisière appartenant à la société Costa Croisières.

Anthroponyme 
 Pacificus de Vérone (v. 776-846) est un érudit et homme de religion ayant vécu à Vérone.
 Pacificus Maximus (v. 1410-v. 1500) est un poète latin moderne italien.

Toponyme 
 Pacifica est une ville du comté de San Mateo (Californie, États-Unis).

Épithète spécifique